Dumanoir ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dumanoir (1629–1688), französischer Tanzmeister
 Guillaume Dumanoir (1615–1697), französischer Barockkomponist
 Philippe Dumanoir (1806–1865), französischer Theaterautor und Librettist